

Cinema 
 Oppio (To the Ends of the Earth) – film del 1948 diretto da Robert Stevenson

Letteratura 
 Ai confini della Terra (To the Ends of the Earth) – trilogia di William Golding

Musica 
 To the Ends of the Earth – album degli Hillsong United del 2002

Televisione 
 To the Ends of the Earth – miniserie televisiva del 2005